Riksdag o Parlament de Suècia
 Riksdag o Eduskunta, parlament finlandès